Allsvenskan i handboll 1957/1958 vanns av Redbergslids IK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Kjell Jönsson, IFK Malmö - 18 matcher, 132 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1957
Sport i Sverige 1958
1957/1958
Handbollssäsongen 1957/1958